A Chorus Line steht für:

 A Chorus Line (Film), Musicalverfilmung von Richard Attenborough (1985)
 A Chorus Line (Musical), Broadway-Musical von James Kirkwood und Nicholas Dante (1975)